Nový život může mít různé významy:

 Nový život – kniha Danta Alighieriho z roku 1295
 Nový život (časopis) – měsíčník Svazu československých spisovatelů z let 1949–1959
 Nový život (film, 1988) – film natočený Alanem Aldou roku 1988; v originále A New Life
 Nový Život (okres Dunajská Streda) – obec na Slovensku
 Nový život (seriál, 2020) – seriál TV JOJ točený režisérem Jánem Novákem 
 Nový život – socha v Karlových Varech, autoři Antonín Kuchař a Erna Gizela Kuchařová
 V nový život – slavnostní pochod Josefa Suka
 V nový život (kniha) – román Ivana Šmeljeva